Название «Момент истины» может означать:

 Момент истины — крылатое выражение, означающее момент, когда правда становится очевидной или будет дан ответ на вопрос.
 «Момент истины» — новосибирская газета, существовавшая в 1989—1997 годы.
 «Момент истины» — другое название романа «В августе сорок четвёртого»
 «Момент истины» — российская телепрограмма
 «Момент Истины» — российский музыкальный альбом хип-хоп группы «REЦiDiV»
 «Момент истины» — американский триллер 2020 года.

  / Истина момента — телесериал.

Компьютерные игры:

 The Moment of Silence (в официальной локализации — «Момент истины») — немецкий детективный квест 2004 года выпуска
 Смерть шпионам: Момент истины — компьютерная игра 2008 года